Бовуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 33 км на південь від Ам'єна, 26 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 269,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бовуар на сайті французького Національного інституту географії
 Бовуар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бовуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза